Notre-Dame-de-la-Joie ou Notre-Dame-de-Joie désigne de nombreux lieux de culte chrétiens où est vénérée la Vierge Marie. Cela peut se rapporter à :
 La basilique Notre-Dame-de-la-Joie, située à Pontivy dans le Morbihan, en France ;
 L'église Notre-Dame-de-Joie, à Merlevenez, également dans le Morbihan ;
 L'abbaye de la Joie, cistercienne, sise à Hennebont, toujours dans le Morbihan (1275-1792), et qui abrite depuis le  le Haras national d'Hennebont ;
 L'abbaye de la Joie Notre-Dame, cistercienne de la Stricte Observance (« trappiste ») à Campénéac, également dans le Morbihan, qui a succédé à la précédente depuis 1953, ainsi que le fromage éponyme qu'elle produit ;
 L'abbaye Notre-Dame-de-la-Joie, cistercienne, fondée en 1234 à Berneuil-sur-Aisne, dans l'Oise,
 L'abbaye de la Joie-lès-Nemours, dite également « Notre-Dame de la Joie », toujours cistercienne (1231-1772) et située à Saint-Pierre-lès-Nemours en Seine-et-Marne ;
 Abbaye Notre-Dame de la Joie, trappiste, à Hong Kong, fondée en 1928.

Il existe également plusieurs .

Homonymie de vocable chrétien